Bravo ragazzo – album di Nino D'Angelo del 1992
 Bravo ragazzo – singolo dei Ridillo del 2010
 Bravo ragazzo – album di Guè del 2013
 Bravo ragazzo – singolo di Guè del 2013